Strzelanie z karabinu dowolnego w trzech pozycjach z 300 m drużynowo, było jedną z konkurencji strzeleckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908. Zawody odbyły się w dniach 9-10 lipca. W zawodach uczestniczyło 54 zawodników z 9 państw.

Każdy zawodnik oddał 120 strzałów z odległości 30 metrów, po 40 w każdej pozycji. Za każdy strzał można było otrzymać od 1 do 10 punktów. Łączna liczba punktów do zdobycia przez zawodnika wynosiła 1200. Maksymalna liczba punktów do zdobycia przez drużynę wynosiła 7200.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908